Água Fria peut désigner :

Toponymes

Água Fria : une municipalité de l'État de Bahia ;
 Água Fria de Goiás : une municipalité de l'État de Goiás.

; une localité du district de Chepigana dans la province de Darien.

Agua Fría : une localité de la paroisse civile d'Altamira de Cáceres de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas.

Voir aussi

Homonymie de toponyme